Stjepan II. može biti:
 Stjepan II. Babonić, zagrebački biskup (1225. – 1247.)
 Stjepan II., hrvatski kralj, posljednji Trpimirović
 Stjepan II., ugarsko-hrvatski kralj (1101. – 1. ožujka 1131.), vladao 1116. – 1131.
 Stjepan II. Kotromanić, jedan od najznačajnijih banova u bosanskoj povijesti, vladao 1322. – 1353.
 Stjepan II., papa
 Stjepan (II.), prethodnik Stjepana II., pape – ispušten sa službenog popisa rimskih papa
 Stjepan II., zagrebački biskup (oko 1225. godine do 1247.)
 Stjepan II. od Iberije, knez Iberije, vladao 642. – 650.